Иван Мовчан:
 Мовчан, Иван Маркович (1915—1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Мовчан, Иван Михайлович (род. 1964) — украинский политик.